Айзек Розенфельд (; 10 марта 1918, Чикаго — 14 июля 1956, там же) — американский литератор и педагог. Автор одного романа (1946) и множества статей.

Бакалавр (1939), магистр (1941). В 1941 году женился.

В 1941 году переехал из Чикаго в Нью-Йорк изучать философию в Нью-Йоркский университет, однако оставил его в том же году.

В 1954 году возвратился в Чикаго преподавать литературу в Чикагский университет.

Умер от сердечного приступа.

Имел дочь (род. 1943) и сына (род. 1947). С женой в 1951 году развёлся.

Примечания

Ссылки 
 
 Сол Беллоу 

Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Писатели США